YUY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Rouyn-Noranda, Rouyn-Noranda (Québec), Canada
 yuy – codice ISO 639-3 della lingua yugur orientale